Юрковщина — топоним:

Белоруссия 
 Юрковщина — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Юрковщина — хутор в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Юрковщина — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Юрковщина — село в Борзнянском районе Черниговской области.
 Юрковщина — ботанический заказник местного значения в Черниговской области.